Anne de Bourgogne est un nom porté par plusieurs nobles bourguignonnes :
 Anne de Bourgogne (1243), comtesse de Savoie, fille du duc Hugues III de Bourgogne et épouse du comte Amédée IV de Savoie 
 Anne de Bourgogne (1404-1432), duchesse de Bedford, fille de Jean sans Peur, duc de Bourgogne et épouse de Jean de Lancastre, duc de Bedford et régent de France pour son neveu, le roi Henri VI d'Angleterre

Homonymie dynastique